:Archivo:

El término Chac puede hacer referencia a:
 Chac Mool, tipo de esculturas precolombinas mesoamericanas.
 Hacienda Chac-Abal, una población localizada en el municipio de Sacalum, Yucatán (México);
 Plan Chac, una población localizada en el municipio de Yaxkukul, Yucatán (México);
 Hacienda San Miguel Chac o Hacienda Chac, una población localizada en el municipio de Hunucmá, Yucatán, México.
 '''  chac: dios de la lluvia